Okręty US Navy o nazwie USS  "Swatara", pochodzącej od rzeki Swatara Creek – dopływu Susquehanna:
Pierwszy "Swatara" był drewnianym slupem śrubowym, zwodowanym w 1865 i rozebranym w 1872.
Drugi "Swatara" powstał po całkowitym przebudowaniu pierwszego okrętu noszącego tę nazwę. Zwodowany w 1873 i wycofany ze służby w 1891.

Swatara